Apel·les (Apelles, ) (356 aC-308 aC) fou el més important dels pintors grecs clàssics. Va néixer probablement a Colofó, encara que Estrabó i Llucià de Samòsata el fan efesi. Va estudiar amb Pàmfil d'Amfípolis i d'altres. Després, va passar a la cort de Filip II de Macedònia i d'Alexandre el Gran i hi va fer gran nombre de retrats. Després de la mort d'Alexandre, va treballar a l'Àsia occidental i va ser a Rodes i a Alexandria. Va morir a Egipte al servei de Ptolemeu I Sòter.

Plini el Vell dona una llista d'obres d'Apel·les, en general figures soles o grups de poques figures; el seu retrat més famós és el d'Alexandre i el llamp (Kepavvotyopos), del qual el mateix Apel·les va dir "Alexandre és invencible, però Apel·les inimitable"; va pintar també Antígon i es va fer un autoretrat; va fer representacions de Càstor i Pol·lux, i de la Victòria i Alexandre. La figura més admirada en fou la Venus Anadyomene ('Venus sortint de la mar'), que va fer per al temple d'Asclepi a Cos, August va col·locar-la en un temple dedicat a Juli Cèsar i fou malmesa el 110. Una altra al·legoria de Venus va restar inacabada a la seva mort.

Referències

Bibliografia 

 Commelin, Pierre: Mythologie grecque et romaine. Belin, 1960.
 Llucià de Samosata: Œuvres complètes. París: Les Belles Lettres.
 
 Plini el Vell: Histoires naturelles (llibre 35, 81-83).

Pintors de la Grècia clàssica
Colofonis
Morts a Grècia
Pintors grecs de l'antiga Àsia Menor